Сомовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Сомовское сельское поселение — в составе Рамонского района

Орловская область
 Сомовское сельское поселение — в составе Шаблыкинского района